

Богуміловиці — село в гміні Сульмежиці Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства;
 Богуміловиці — село в гміні Вешхославиці Тарнівського повіту Малопольського воєводства.